Kötting ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kötting (1938–2019), deutscher Journalist 
 Bernhard Kötting (1910–1996), katholischer Kirchenhistoriker, Patrologe und Christlicher Archäologe
 Ilse Kötting (1913–2007), deutsche Politikerin und Landtagsabgeordnete der Kommunistischen Partei Deutschlands
 Wilhelm Kötting, Chefredakteur der deutschen Redaktion des Finanzsenders Bloomberg TV

Kötting, Weiteres:
 Kötting (Gemeinde St. Valentin), Ort der Ortschaft Thurnsdorf bei St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Kotting